Cody har flere betydninger:

Personer

Fornavn 
 Cody Cameron – (*1970), amerikansk filminstruktør mm.
 Cody Horn – (*1988), amerikansk skuespiller og model
 Cody Linley – (*1989), amerikansk skuespiller, sanger mm.
 Cody McFadyen – (*1968), amerikansk forfatter
 Cody Rhodes – (*1985), amerikansk wrestler
 Cody Simpson – (*1997), australsk pop/R&B sanger
 Cody Spencer – (*1981), amerikansk footballspiller
 Cody Wallace – (*1984), amerikansk footballspiller

Efternavn 
 Diablo Cody – (*1978), amerikansk manuskriptforfatter mm.
 William Frederick Cody – (1846–1917), bedre kendt som Buffalo Bill
 Jennifer Cody – (*1969), amerikansk skuespiller mm.
 Liza Cody – (*1944), engelsk forfatter

Fiktion 
 Cody Martin – fra tv-serierne Zack og Cody's Søde Hotelliv og Det Søde Liv til Søs

Stednavne

Canada 
 Cody, British Columbia

USA 
 Cody, Florida
 Cody, Nebraska
 Cody, Wyoming

Musik 
 Cody (band)